Станиславув () - топоним в Польше. 

 Станиславув — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства Польши. Входит в состав гмины Юзефув.  
 Станиславув — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Миньский повят, Мазовецкое воеводство.  
 Станиславув — село в Польше, в гмине Осьякув Велюнского повята Лодзинского воеводства.